Aira steht für:
 Aira (Kagoshima), eine Stadt in der Präfektur Kagoshima in Japan
 Aira-gun (Kagoshima), einen Landkreis in der Präfektur Kagoshima
 Aira-Caldera, eine vulkanische Caldera in Japan
 Haferschmielen (Aira), eine Pflanzengattung in der Familie der Süßgräser (Poaceae)
 Aira Force, Wasserfall in England

Aira ist der Nachname von:
 César Aira (* 1949), argentinischer Schriftsteller
 Mitsuki Aira (* 1988), J-Pop-Musikerin

AIRA ist die Abkürzung für 
American Immunization Registry Association

Siehe auch:
 Eira
 Eyra